Vejlby Sogn henviser til flere artikler:
 Vejlby Sogn (Middelfart Kommune) – et sogn i Middelfart Kommune og i Middelfart Provsti
 Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Grenaa Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune (tidligere Grenaa Kommune) og i Norddjurs Provsti
 Vejlby Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Nordre Provsti
 Vejlby Sogn (Fredericia Kommune) – et sogn i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Rougsø Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune (tidligere Rougsø Kommune) og i Norddjurs Provsti